Playboy After Dark foi um programa de televisão dos Estados Unidos apresentado por Hugh Hefner. O programa ficou no ar de 1969 a 1970  e foi gravado em Los Angeles.

Ele entrava no ar após um programa de mesmo estilo que o precedia, o Playboy's Penthouse, em que era retratado um "típica" festa no local de Hefner, uma festa repleta de playmates da playboy e também celebridades, que então conversava com Hefner e participavam da festa. Os convidados incluíram Joe Cocker, Tina Turner, Sammy Davis, Jr., Harry Nilsson, Grateful Dead, Deep Purple, Three Dog Night, Steppenwolf, Grand Funk Railroad, James Brown, Iron Butterfly, Linda Ronstadt e outros.  O primeiro episódio mostra Sally Marr, Mãe do falecido Lenny Bruce que tinha aparecido em Playboy's Penthouse dez anos antes.

Dois volumes contendo o melhor da Playboy After Dark foi lançado em DVD.

Programas de variedades dos Estados Unidos
Programas de televisão dos Estados Unidos que estrearam em 1969
Programas de televisão dos Estados Unidos encerrados em 1970
Programas de televisão em língua inglesa